Суперлига 2005/2006 () — 66-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

2005/2006
Албания
Албания
2005 год в Албании
Спорт в Албании в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006